Take a Look – album di Aretha Franklin del 1967
 Take a Look – singolo dei Level 42 del 1988
 Take a Look – album di Natalie Cole del 1993